Pennington County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pennington County (Minnesota)
 Pennington County (South Dakota)